Folgende Liste der Länder nach Inflationsrate sortiert Staaten nach ihrer jährlichen Rate der Preissteigerung für Waren und Dienstleistungen. Eine sehr hohe Inflation führt zu einer schnellen Geldentwertung und kann sehr negative Auswirkungen auf eine Volkswirtschaft haben. Ebenfalls schädlich können sich sinkende Preise (Deflation) auswirken.

Im Jahre 2021 reichte die Inflationsrate von −3,0 % in Samoa bis 1.588,2 % in Venezuela. Die durchschnittliche weltweite Inflationsrate lag bei 4,70 %.

Liste 
Länder sind sortiert nach ihrer Inflationsrate im Jahre 2021. Quelle ist die Weltbank und der Internationale Währungsfonds.

Einzelnachweise 

Inflation
Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Kennzahl